Friends puede referirse a:

Cine y televisión 
 Friends (1994-2004), serie de televisión estadounidense;

Música 
 Friends, grupo que representó a Suecia en el Eurovision Song Contest 2001.
 Friends (1968), álbum del grupo estadounidense The Beach Boys.
 Friends (1986), álbum del grupo británico The Bolshoi.
 «Friends» (1968), canción del grupo estadounidense The Beach Boys.
 «Friends» (1970), canción del grupo inglés Led Zeppelin.
 «Friends» (2006), canción de Raven-Symoné.
 «Friends» (2017), canción de Justin Bieber y BloodPop.
 «Friends» (2018), canción de Marshmello y Anne-Marie.